Bodo má více významů:

 Bodø – město v Norsku
 Bodo (etnikum) – etnikum obývající severovýchodní Indii
 Bodo (jazyk) – jazyk ze severovýchodní Indie a Nepálu
 Bodo (rod) – rod prvoků